BitTorrent:
 BitTorrent — протокол для обмена файлами.
 BitTorrent-клиенты — программы для файлообмена, основанные на протоколе BitTorrent.
 BitTorrent-трекеры — BitTorrent-сервер.
 Список BitTorrent-клиентов — список утилит для работы с BitTorrent-серверами.
 BitTorrent — американская компания — разработчик BitTorrent-протокола.
 BitTorrent Sync (Resilio Sync) — сервис для синхронизации.
 BitTorrent (Mainline) — один из BitTorrent-клиентов.

См. также 
 .torrent — формат файла, содержащего метаданные о распространяемых файлах и папках.